

Населені пункти та їхні частини
 Сумін — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сумін — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сумін — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Сумін — село в гміні Тарнаватка Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Сумін — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Сумін — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сумін — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Сумін — осада в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки